Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez hanno battuto in finale Elena Dement'eva e Janette Husárová 6-2, 6-1.

Teste di serie

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (terzo turno)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (Campionesse)
 Cara Black /  Elena Lichovceva (semifinali)
 Daniela Hantuchová /  Arantxa Sánchez Vicario (primo turno)
 Martina Hingis /  Anna Kurnikova (quarti di finale)
 Elena Dement'eva /  Janette Husárová (finale)
 Els Callens /  Roberta Vinci (primo turno)
 Nicole Arendt /  Liezel Huber (secondo turno)

 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (primo turno)
 Silvia Farina Elia /  Barbara Schett (primo turno)
 Janet Lee /  Wynne Prakusya (secondo turno)
 Amanda Coetzer /  Lori McNeil (primo turno)
 Barbara Rittner /  Magüi Serna (primo turno)
 Dája Bedáňová /  Elena Bovina (primo turno)
 Kim Clijsters /  Meghann Shaughnessy (quarti di finale)
 Maria-Emilia Salerni /  Åsa Svensson (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 2002